Los pterodactiloideos (Pterodactyloidea, gr. "dedos con alas") son uno de los dos subórdenes de pterosaurios o reptiles voladores. Reciben el apelativo de pterosaurios de cola corta, en contraposición a los miembros del otro suborden, los ranforrincoideos (pterosaurios de cola larga).

A veces reciben el nombre común de pterodáctilos, término que en ocasiones se aplica también a todos los pterosaurios, y que otras veces se usa para referirse solo al género Pterodactylus. Entre los ejemplos más conocidos de pterodactiloideos se encuentran Pterodactylus, Dsungaripterus, Pteranodon y Quetzalcoatlus.

Características 
Los pterodactiloideos se diferencian de los ranforrincoideos, más basales (primitivos), por la cola corta y los metacarpianos del ala largos; los más derivados carecen de dientes. Muchas especies tuvieron crestas bien desarrolladas en el cráneo, que alcanzaron su máximo tamaño en géneros como Nyctosaurus y Tupandactylus.

Origen y evolución 
Los pterodactiloideos contienen los miembros más derivados del orden de los pterosaurios. Aparecieron durante el Jurásico medio cuando los miembros del otro suborden, los Rhamphorhynchoidea, comenzaba a declinar. A finales del Jurásico, hace 140-150 millones de años, los dos grupos de reptiles voladores coexistían, pero los ranforrincoideos se hallaban en franco declive y fueron reemplazados por los pterodactiloideos; solo estos sobrevivieron durante el período siguiente, el Cretácico.

Los pterodactiloides (concretamente la familia Azhdarchidae), fueron los últimos pterosaurios supervivientes antes de su extinción junto con los dinosaurios y muchos reptiles marinos, al final del Cretácico.

En 2014, fósiles de la Formación Shishugou de China fueron clasificados como el más basal de los pterodactiloides encontrados, Kryptodrakon.  Es cerca de 5 millones más antiguo que los especímenes más antiguos conocidos hasta entonces. Anteriormente, una mandíbula fósil recuperada de la Formación Stonesfield Slate del Jurásico Medio del Reino Unido fue considerada como la más antigua conocida. Este ejemplar supuestamente representaba un miembro de la familia Ctenochasmatidae, aunque exámenes más detallados sugieren que en realidad pertenecen a un crocodilomorfo primitivo de la familia de los teleosáuridos en lugar de un pterosaurio.

Clasificación 

Lista de superfamilias y familias según Unwin.
Suborden Pterodactyloidea †
 Superfamilia Ornithocheiroidea 
Familia Istiodactylidae
Nurhachius
Istiodactylus
 Familia Ornithocheiridae
Anhanguera
Arthurdactylus
Boreopterus
Brasileodactylus
Coloborhynchus
Haopterus
Liaoningopterus
Liaoxipterus
Ludodactylus
Ornithocheirus
Familia Pteranodontidae
Pteranodon
 Superfamilia Ctenochasmatoidea
Cycnorhamphus
Feilongus
Pterodactylus
Familia Ctenochasmatidae
Subfamilia Ctenochasmatinae
Beipiaopterus
Ctenochasma
Eosipterus
Pterodaustro
Subfamilia Gnathosaurinae
Cearadactylus
Gnathosaurus 
Huanhepterus 
Plataleorhynchus
 Superfamilia Dsungaripteroidea
Germanodactylus
Herbstosaurus
Kepodactylus
Normannognathus
Tendaguripterus
Familia Dsungaripteridae
Domeykodactylus
Dsungaripterus
Lonchognathosaurus
Noripterus
 Superfamilia Azhdarchoidea 
Familia Lonchodectidae
Lonchodectes
Familia Tapejaridae 
Tapejara
Thalassodromeus
Tupuxuara
Familia Azhdarchidae
Aralazhdarcho
Arambourgiania
Azhdarcho
Bakonydraco
Hatzegopteryx
Montanazhdarcho
Phosphatodraco
Quetzalcoatlus
Zhejiangopterus

 Géneros de pterodactiloideos de dudosa filiación (incertae sedis)
Araripesaurus
Mesadactylus
Puntanipterus
Santanadactylus

Filogenia 
Cladograma según Unwin (2003) y Lü & Ji (2006).

Clasificación incierta (incertae sedis): Araripedactylus, Wyomingopteryx, Bennettazhia, Dermodactylus, Haopterus, Mesadactylus, Criorhynchus.

Cladograma mostrando los resultados del análisis filogenético presentado por Andres, Clark & Xu, 2014.

Referencias 

 
Fósiles del Jurásico
Fósiles del Cretáceo